

Баязітово — присілок, Альшеєвський район, Башкортостан
 Баязітово — присілок, Міякинський район, Башкортостан
 Баязітово — присілок, Сафакулевський округ, Курганська область